Navasfrías kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navasfrías (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Navasfrías (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar